Adis Jahović (en ), né le  à Skopje, en Yougoslavie, est un footballeur international macédonien qui évolue au poste d'attaquant à l'Antalyaspor.

Biographie

Carrière en club 

Adis Jahović dispute 10 matchs en Ligue Europa, pour 5 buts inscrits, et deux matchs en Coupe Intertoto. Il inscrit un triplé en Ligue Europa le , lors d'un match contre le Víkingur Gøta comptant pour le troisième tour préliminaire de cette compétition.

Jahović rejoint le Yeni Malatyaspor au mercato d'été 2019. Il se démarque le  en réalisant un quadruplé, dont deux penalties, lors d'un succès 5-1 contre le Denizlispor.

Le , Jahović signe à l'Antalyaspor.

Jahović marque dès son premier match le , participant à une victoire 0-3 chez le Denizlispor.

Carrière internationale 
Adis Jahović compte 14 sélections et 2 buts avec l'équipe de Macédoine depuis 2012. 

Il est convoqué pour la première fois en équipe de Macédoine par le sélectionneur national Čedomir Janevski, pour un match amical contre la Slovénie le . Il commence la rencontre comme titulaire où il marque son premier but en sélection. Il sort du terrain à la  de jeu, en étant remplacé par Dejan Blaževski. Le match se solde par une victoire 3-2 des Macédoniens.

Palmarès 
 Avec le Krylia Sovetov Samara
 Champion de Russie de D2 en 2015

Statistiques

Statistiques détaillées

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste tous les buts inscrits par Adis Jahović avec l'équipe de Macédoine :

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international macédonien
Joueur du Makedonija Skopje
Joueur du Zeljeznicar Sarajevo
Joueur du Velez Mostar
Joueur du FK Sarajevo
Joueur du FC Wil
Joueur du FC Zurich
Joueur du Vorskla Poltava
Joueur du HNK Rijeka
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du Göztepe SK
Joueur du Konyaspor
Joueur du Yeni Malatyaspor
Joueur de l'Antalyaspor
Naissance en mars 1987
Naissance à Skopje